El término tete puede referirse a: 

• Término utilizado en Castilla para referirse al ombligo de forma cariñosa a los niños. 

 Término utilizado en Valencia para referirse a hermano/amigo o amor de su vida/novio
 mote del equipo de fútbol C.D. Tenerife;
 personaje de los serrano interpretado por Natalia Sánchez;
 el pianista y compositor musical Tete Montoliu;
 el cantante y compositor argentino Tete;
 el cantante Tete Novoa;
 la presentadora de televisión tarijeña Tete Ortega;
 el periodista y músico venezolano Tete Bonilla;
 la actriz y presentadora Teté Delgado;
 el artista visual Tete Álvarez;
 el escritor de Togo Tété-Michel Kpomassie; 
 la ciudad mozambiqueña Tete, capital de la provincia homónima; o
 El Dios Zulu Tetemane